Keniten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Keniten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,21), 
 Kelurahan Keniten, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Keniten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 109,89), 
 Desa Keniten (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 111,44), 
 Desa Keniten (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 111,94), 

Robotskapade Indonesienförgreningar